L'Oiseau bleu, toneelstuk van Maurice Maeterlinck
L'Oiseau Bleu (motorfiets)
L'Oiseau Bleu (trein)